Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 2006 года прошли с 15 по 30 июля в Картахене (Колумбия). В соревнованиях приняло участие 4865 спортсменов.

Принимающая страна 
Основные виды спорта принимал город Картахена.
Также другие города принимали некоторые виды спорта:
 Барранкилья (Боулинг, велоспорт, футбол, стрельба);
 Богота (Конный спорт);
 Мехико, Мексика (Академическая гребля);
 Санто-Доминго, Доминиканская Республика (Хоккей на траве, современное пятиборье, бадминтон и гандбол).

Страны

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна
Спорт в Колумбии в 2006 году
Июль 2006 года
Картахена (Колумбия)
Международные спортивные соревнования в Колумбии